ЦБП - аббревиатура, которая может означать: 

 ЦБП — Цистерна быстрого погружения на подлодках.
 ЦБП — Целлюлозно-бумажная промышленность.
 ЦБП — Целлюлозно-бумажное производство.
 ЦБП — Центр боевого применения (см. например Липецкий авиацентр).